Tworóg est le nom :
 de la gmina de Tworóg, dans le powiat de Tarnowskie Góry, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Tworóg, chef-lieu de cette gmina